Alfred Hitchcock présente est le titre de deux séries télévisées américaines :
 Alfred Hitchcock présente, diffusée à partir de 1955 ;
 Alfred Hitchcock présente, diffusée à partir de 1985.